Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1976 го́да () — 55-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Жальгирис»

Группа «Неман»

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1976 году
1976 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу